Вучји зуб може да се односи на:
 Вучји зуб - друго име за биљку Планинска арника (-{Arnica montana}-); 
 Вучји зуб - планински врх планине Орјен висок 1.802 метра;
 Вучји зуб - средњовековни бугарски архитектонски фасадни елемент типа венца.